La palabra kicker puede referirse a:

El nombre coloquial en alemán para referirse a un jugador de fútbol.

La revista alemana Kicker Sportmagazine, especializada en fútbol.

La posición de fútbol americano kicker (K), también conocida como pateador.

En póker, es una carta que no forma parte de una mano determinada, pero que puede ser usada en caso de empate entre manos de igual calibre.
Marca de sonidos car audio